Харківський полк — слобідський козацький полк, адміністративно-територіальна та військова одиниця на Слобожанщині у 1651-1765 роках
 Харківський 4-й уланський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.  Заснований у 1765 році з кадрів Харківського слобідського козацького полка як гусарський. Під час Наполеонівських війн: Харківський драгунський полк. Припинив існування у 1918 році.

Див. також 
 Харківська дивізія